Piji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Piji (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 110,87), Jawa Tengah,

Marshallöarna 

 Piji (holme), Utirik, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar